IMP est un sigle pouvant signifier :
 Internet Messaging Program ;
 Interface Message Processor, les nœuds du réseau ARPANET, aujourd'hui appelés routeurs ;
 intervention en milieu périlleux, une spécialité chez les sapeurs-pompiers français;
 institut médico-pédagogique, un institut pour les enfants handicapés ;
 Institut maritime de prévention, un organisme national de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions des gens de mer ;
 inosine monophosphate, un nucléoside présent dans les tissus humains.
 indemnité de mission particulière, dans le système éducatif en France ;
 Independent Motion Picture Company, une société de production de films américaine ;
 International Match Points (en français, points de match internationaux), au bridge par quatre, la différence de marque entre deux équipes de quatre joueurs.